Die offenen Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2008 fanden vom 13. bis 17. August in Bansko (Bulgarien) statt. Die Wettbewerbe wurden nur in der Disziplin Crosslauf im Sprint, im Massenstart und in der Mixed-Staffel ausgetragen. Mit allen fünf möglichen Titeln und zehn von 13 möglichen Medaillen waren die Vertreter Russlands am erfolgreichsten. Die restlichen Einzelmedaillen und Staffelsilber gewannen tschechische Athleten. Nur mit Staffelbronze konnten sich die Rumänen als dritte Nation eine Medaille sichern.

Männer

Sprint 4 km 

Datum: Freitag, 15. August 2008, 11:00 Uhr
Es starteten 33 von 34 gemeldeten Athleten aus elf Ländern.

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Massenstart 6 km 

Datum: Sonnabend, 16. August 2008, 11:00 Uhr
Es starteten die 29 Athleten aus neun Ländern. Zwei beendeten das Rennen nicht. Die Russen Alexei Katrenko und Dmitri Petin erhielten nach IBU-Regel 7.3.b eine 1-minütige Zeitstrafe und verpassten damit Medaillen.

Das Juniorenrennen gewann  vor  und .

Frauen

Sprint 3 km 

Datum: Freitag, 15. August 2008, 14:00 Uhr
Es starteten 20 Athletinnen aus sechs Ländern. Die Bulgarin Wioleta Kruscharska wurde nach IBU-Regel 7.5.k disqualifiziert.

Bei den Juniorinnen gewann  vor  und .

Massenstart 5 km 

Datum: Sonnabend, 16. August 2008, 14:00 Uhr

Es starteten die 17 von 19 gemeldeten Biathletinnen aus sechs Nationen. Drei Läuferinnen wurden nach IBU-Regel 7.5.v disqualifiziert, eine Athletin beendete das Rennen nicht.

Das Juniorinnen-Rennen gewann  vor  und .

Mixed-Staffel 2 × 3 + 2 × 4 km 

Datum: Sonntag, 17. August 2008, 11:00 Uhr
Am Start waren fünf Staffeln. Moldawien wurde in Person von Irina Omelciuc nach IBU-Regel 7.4.c mit zwei 2-Minuten-Strafen belegt. Das gleichzeitige Rennen im Mixed der Junioren und Juniorinnen fand mit zehn Staffeln statt. Hier gewann Russland vor Rumänien und Tschechien.

Weblinks 
 Resultate Sprint (PDF; 70 kB)
 Resultate Massenstart (PDF; 65 kB)
 Resultate Staffel (PDF; 63 kB)

2008
Biathlonveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Bulgarien
Bansko
Sport (Oblast Blagoewgrad)
Biathlon (Bulgarien)